Oldendorf kan henvise til:

 kommuner
 Oldendorf (Holsten) – en kommune i Kreis Steinburg, Slevig-Holsten
 Oldendorf (Landkreis Stade) – en kommune i Landkreis Stade, Niedersachsen
 Oldendorf (Luhe) – en kommune i Landkreis Lüneburg, Niedersachsen

 bydele
 i Niedersachsen
 Oldendorf (Appel), en bydel for kommunen Appel i Landkreis Harburg
 Oldendorf (Dedesdorf), en bydel ved Dedesdorf for kommunen Loxstedt i Landkreis Cuxhaven
 Oldendorf (Esens), en bydel for Stadt Esens i Landkreis Wittmund
 Oldendorf (Holste), en bydel for kommunen Holste i Landkreis Osterholz
 Oldendorf (Lastrup), en bydel for kommunen Lastrup i Landkreis Cloppenburg
 Oldendorf (Melle), ein Stadtteil von Melle i Landkreis Osnabrück
 Oldendorf (Nahrendorf), en bydel for kommunen Nahrendorf i Landkreis Lüneburg
 Oldendorf (Salzhemmendorf), en bydel i Fleckens Salzhemmendorf i Landkreis Hameln-Pyrmont
 Oldendorf (Schnega), en bydel for kommunen Schnega i Landkreis Lüchow-Dannenberg
 Oldendorf (Südheide), en bydel for kommunen Südheide i Landkreis Celle
 Oldendorf (Zeven), en bydel for Stadt Zeven i Landkreis Rotenburg (Wümme)
 Oldendorf II, en bydel for kommunen Natendorf i Landkreis Uelzen
 Oldendorf (Wüstung), Wüstung i Landkreis Northeim
 i Nordrhein-Westfalen
 Oldendorf (Borgholzhausen), en bydel for Stadt Borgholzhausen i Kreis Gütersloh
 Oldendorf (Halle), en bydel for Stadt Halle (Westf.) i Kreis Gütersloh